Bruno Fontaine peut désigner :
 Bruno Fontaine, un acteur de télévision français ;
 Bruno Fontaine, un pianiste français, chef d'orchestre et compositeur de musiques de films né en 1957.